Mužská dvouhra Open Sud de France 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného v hale na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl belgický tenista David Goffin, kterého ve druhém kole vyřadil Adrian Mannarino.

Vítězem se stal šestý nasazený Kazachstánec Alexandr Bublik, jenž ve finále za 70 minut zdolal německou turnajovou jedničku Alexandra Zvereva po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Na okruhu ATP Tour si tak po šňůře čtyř finálových porážek připsal první titul. Bublik jako 35. hráč světa poprvé v kariéře porazil člena elitní světové pětky, když Zverevovi patřilo 3. místo. Němec si z Open Sud de France odvezl trofej při své předchozí účasti v roce 2017.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022